Амазо́нский приро́дно-территориа́льный ко́мплекс () − один из 6 природных территориальных комплексов Колумбии. Находится на юге Колумбии и занимает площадь 483 119 км² или 41 % территории страны. Является частью более широкого экологического региона Амазонии, самой обширной лесной зоны в мире, которая помимо Колумбии включает территории Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гайаны, Перу, Суринама и Эквадора.

Население 
Население региона по переписи 2005 года составляет 742 429 человек. Самые крупные города региона − Флоренсия и Сан-Хосе-дель-Гуавьяре.

Экономика и транспорт 
Среди основных отраслей экономики региона развиваются рыболовство, животноводство, вырубка леса и горное дело. В регионе обнаружены обширные запасы нефти. Сложность водного бассейна и нежелание затронуть окружающую среду обуславливает слабую развитость транспортной системы региона. Основной способ доступа в регион − воздушный транспорт, в пределах региона преобладает речной транспорт. Самые крупные города соединены с остальной частью страны дорогами.

Национальные парки 

На территории Амазонского природного территориального комплекса расположены 10 национальных парков Колумбии:
 
 Амакаяку
 
 
 
 
 
 
 Чирибикете

См. также 
 Физико-географическое районирование Колумбии
 Дождевые леса Амазонии

Примечания 

Экорегионы по алфавиту
География Колумбии
Лесные экорегионы